Amerikai Egyesült Államok
 Hobsonville (Oregon)
 Új-Zéland
 Hobsonville (Auckland)